Chouraqui ist der Familienname folgender Personen:

 André Chouraqui (1917–2007), französisch-israelischer Jurist, Politiker und Schriftsteller
 Élie Chouraqui (* 1950), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Filmproduzent